Cette page contient les pages d'homonymie de Delacroix, de Lacroix et de La Croix.

Delacroix est un patronyme et un toponyme.

de Lacroix et de La Croix sont des patronymes.

Patronyme

Delacroix 

 Alphonse Delacroix (1807-1878), archéologue et architecte français ;
 Auguste Delacroix (1809-1868), peintre français ;
 Auguste Delacroix (1871-1936), compositeur français ;
 Blanche Delacroix (1883-1948), épouse morganatique de Léopold II de Belgique ;
 Charles-Henri Delacroix (1779-1845), général d'Empire français, fils de Charles-François ;
 Charles-François Delacroix (1741-1805), ministre français des Affaires étrangères ; 
 Claude Delacroix (1948-), animateur belge de radio ; 
 Édouard Georges Delacroix (1858-1907) mycologue français ;
 Eugène Delacroix (1798-1863), peintre romantique français, frère de Charles-Henri ;
 Gérard Delacroix (1956-), chercheur français en archéologie navale ;
 Guy Delacroix (1948-), bassiste français ;
 Henri Delacroix (1873-1937), psychologue français ;
 Henry-Eugène Delacroix (1845-1930), peintre français ;
 Henri-Edmond Joseph Delacroix (1856-1910), peintre français signant ses œuvres Henri-Edmond Cross ;
 Jules-Jacques Delacroix (1807-1888), personnalité politique française d'Eure-et-Loir ;
 Jean-Étienne Delacroix (1847-1923), peintre naïf français ;
 Jean-François Delacroix (1753-1794), homme politique français ;
 Jean-Pierre Delacroix (1948-2019), journaliste français ;
 Léon Delacroix (1867-1929), homme d'État belge, premier ministre de Belgique au  ;
  ;
 Nicolas Delacroix (1785-1843), homme politique français ;
 Olivier Delacroix (1964-), journaliste français ;
 Pauline Delacroix-Garnier (1859-1912) artiste peintre française ;
 René Delacroix (1900-1976), réalisateur et scénariste français ;
 Théo Delacroix (1999-), coureur cycliste français ;
 Tristan Delacroix (1994-), coureur cycliste français.

de Lacroix 
Delacroix a été parfois écrit pour plusieurs familles de Lacroix :
 Antoine de Lacroix (1704-1781), ecclésiastique, administrateur de l'Hôpital de la Charité de Lyon ;
 Émeric de Lacroix (ca 1590-?) écrivain français ;
 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767), médecin et botaniste français ;
 François Joseph Pamphile de Lacroix (1774-1841), général français ;
 François de Lacroix (1774-1842), théologien français ;
 Gustave-Auguste de Lacroix (1805-?), littérateur et administrateur français ;
 Henri de Lacroix (1844-1924), général français ;
 Jean-François de Lacroix (seconde moitié du ), écrivain compilateur français ;
 Joseph de Lacroix (1802-1863), homme politique français ;
 Louis-Antoine Nicolle de Lacroix (1704-1760), géographe ;
 Marie-Nicolas-Chrétien de Lacroix (1754-1830), topographe français ;
 Phérotée de Lacroix (1640-ca 1715), littérateur français ;
 Séraphin de Lacroix (1589-?), théologien français.

de La Croix 
Delacroix a été parfois écrit pour plusieurs familles de La Croix :
 Maison de La Croix de Castries, famille ducale ;
 Charles de La Croix de Castries ;
 Edmond de La Croix de Castries ;
 Charles Eugène Gabriel de La Croix de Castries ;
 Armand Pierre de La Croix de Castries, Christian de La Croix de Castries ;
 René de La Croix de Castries ;
 Henri de Castries ;
 Famille de La Croix de Chevrières, famille noble ;
 Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727), évêque de Québec ;
 Jean-Denis-René de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1756-1824), militaire et homme politique français ;
 Charles-Paul de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1759-1835), homme politique français ;
 Charles Raymond de Saint-Vallier (1833-1886), diplomate et homme politique français ;
 Antoine Phérotée de La Croix (vers 1640 - vers 1715), littérateur français ;
 Camille de La Croix (1831-1911), historien et archéologue belge ;
 François Pétis de La Croix (1653-1713), orientaliste français ;
 Saint Jean de la Croix (1542-1591), mystique espagnol, réformateur du Carmel ;
 Jean-François de La Croix, écrivain français actif dans la seconde moitié du  ;
 Marie-Benoîte-Joséphine Prévost de La Croix (1759-1838), baronne de Bourgoing puis comtesse de La Croix ;
 Saint Paul de la Croix (1694-1775), prêtre mystique italien, fondateur des Passionistes ;
 Pierre de la Croix (1270-1347), clerc, compositeur et théoricien français du  ;
 Pierre de la Croix (1709 - La Haye 1782), peintre français, travaillant en Hollande ;
 Robert de La Croix (1920-1987) auteur, poète et journaliste français ;
 Séverine de la Croix (1987-), écrivain et scénariste française de bande dessinée.

Toponyme 

 Delacroix, localité située en Louisiane, fondée à l'époque de la Louisiane française ;
 Delacroix, station du métro de Bruxelles ;
 Rue Eugène-Delacroix (16 arrondissement de Paris) ;

astronomie
 (10310) Delacroix, astéroïde découvert en 1990 ;
 Delacroix, cratère sur Mercure.

Voir aussi